het spel commando pinkelen
het spel tiepelen